KNB peut faire référence à : 
 Kiff No Beat, groupe de hip-hop ivoirien.
 KNB EFX, entreprise d'effets spéciaux de Gregory Nicotero.
 Komitet Natsional’noi Bezopasnosti (KNB), services de renseignement du Kazakhstan.
 KNB : le Code AITA  de l'aéroport Kanab Municipal Airport, UT, États-Unis.
 Kuroko no Basket, manga centré sur le basket-ball.